Saint-Nazaire – francuska gmina w regionie Kraj Loary (departament Loire-Atlantique)
 Saint-Nazaire (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Nazaire (Pireneje Wschodnie) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Avit-St-Nazaire – miejscowość i gmina we Francji
 Saint-Nazaire-d’Aude – miejscowość i gmina we Francji
 Saint-Nazaire-des-Gardies – miejscowość i gmina we Francji
 Saint-Nazaire-de-Ladarez – miejscowość i gmina we Francji
 Saint-Nazaire-de-Pézan – miejscowość i gmina we Francji
 Saint-Nazaire-sur-Charente – miejscowość i gmina we Francji
 Saint-Nazaire-de-Valentane – miejscowość i gmina we Francji
 Saint-Nazaire-en-Royans – miejscowość i gmina we Francji
 Saint-Nazaire-le-Désert – miejscowość i gmina we Francji
 Saint-Nazaire-les-Eymes – miejscowość i gmina we Francji
 Ablain-Saint-Nazaire – miejscowość i gmina we Francji